Almendral de la Cañada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almendral de la Cañada (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Almendral de la Cañada (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar